Beaconsfield puede hacer referencia a:

Personas 
 Benjamin Disraeli, antiguo primer ministro del Reino Unido y primer conde de Beaconsfield.

Lugares

Australia 
 Beaconsfield, un suburbio de Sídney, Nueva Gales del Sur;

 Beaconsfield, una ciudad de la isla de Tasmania, famosa por el hundimiento de una mina de oro;

 Beaconsfield, un suburbio de Melbourne, Victoria;

 Beaconsfield, una ciudad de Queensland;

 Beaconsfield, un suburbio de Perth, Australia Occidental.

Canadá 
 Beaconsfield, una localidad de la provincia de Ontario;

 Beaconsfield, una ciudad parte de la aglomeración de Montreal, en la provincia de Quebec.

Reino Unido 

 Beaconsfield, una ciudad del condado de Buckinghamshire, en el sureste de Inglaterra.

Estados Unidos de América 

 Beaconsfield, una localidad del estado de Iowa.

Arte 

 Beaconsfield, película de 2012 basada en el hundimiento de una mina de oro.